Hartha ist Name folgender Orte:

 Hartha, Stadt im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Hartha (Klipphausen), Ortsteil in der Ortschaft Gauernitz der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen in Sachsen
 Hartha (Schmölln), ein Ortsteil der Stadt Schmölln im thüringischen Landkreis Altenburger Land
 Hartha (Oederan), Ortsteil der Gemeinde Oederan im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Hartha (Wechselburg), Ortsteil der Gemeinde Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Himmelhartha, Ortsteil der Stadt Lunzenau im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Kurort Hartha, Ortsteil der Stadt Tharandt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen

Siehe auch:
 Harta